Lepidozona albrechtii är en blötdjursart som först beskrevs av von Schrenck 1862.  Lepidozona albrechtii ingår i släktet Lepidozona och familjen Ischnochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
albrechtii